O Campeonato Paraibano de Futebol de 1958 foi a 48ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 8 times, o Auto Esporte Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão, conquistando o seu segundo título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1958 contou com 8 participantes, foram eles:

Arsenal Futebol Clube
Auto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Comerciários Esporte Clube
Confiança Esporte Clube
Estrela do Mar Esporte Clube
Íbis Futebol Clube
Oitizeiro Esporte Clube
Santos Futebol Clube

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1958
Futebol de 1958 no Brasil